Degenerativne bolesti
 Degeneracija (fizika)